Al-Riha o Jericó, ciutat de la Cisjordània 
 Riha o Ariha, població de Síria a la regió d'Alep 
 Riha  o Şanlıurfa , ciutat de Turquia, al lloc de l'antiga Edessa